Ри́ндя — учасник традиційних весільних святкувань, що колись проводили в Чернігівській губернії. Риндя роз'їджав з сурмою на коні у вівторок після весілля. Слово за походженням пов'язане з дав.-рус. рындель («прапороносець») < сер.-н.-нім. ridder (див. також «Ринда»).
 Риндя — діалектна назва свині
 Риндя — діалектна назва шлунка, нутра
 Риндя — прізвище. Відомі носії:
 Риндя Лаврентій

Див. також 
 Ринда (значення)

Примітки